Мария Благоева Русева е българска кинорежисьорка, публицистка и документалистка.

Биография 
Родена е на 27 септември 1943 година в София. По майчина линия произлиза от стария род Джерови от Македония, към който принадлежи и генерал Климент Джеров, който е неин дядо. Завършва българска филологогия в Софийския университет, а след това и Института за театрално и киноизкуство „Йон Лука Караджале“ в Букурещ. Работи седем години като втори кинорежисьор и режисьор постановчик в Студия за игрални филми „Бояна“. По-късно в периода 1978 - 1990 година работи в студия „Екран“. Мария Русева е режисьорка в Българската национална телевизия от 1993 година.

Филмография 
Сред по-известните заглавия във филмографията на Мария Русева са:
Игрални филми
 „Този хубав живот“ (1975)
 „Записки по българските въстания“ (1976)

Документални филми (избарана филмография)
 „Маратон“ (1979), отличен с диплом
 „Пепеляшка“ (1980), отличен с диплом от фестивала на Червенокръстки филми – Варна
 „Един филм за Васил Попов“ (1982)
 „Името на свободата“
 „Четене на партитура“ (1991)
 „Остров Персин - 1953“ (1991)

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в София
Български кинодокументалисти
Български режисьори
По произход от Битоля
По произход от Охрид
Възпитаници на Софийския университет
Джерови